Гео́ргий Ива́нович Степа́нов — русские имя, отчество и фамилия. Известные носители:
 Степанов, Георгий Иванович (1911—1967) — советский инженер-строитель, Герой Социалистического Труда.
 Степанов, Георгий Иванович (1931—1973) — генерал-майор Советской Армии.